«Warwick Avenue» — сингл валлийской певицы Даффи с её дебютного альбома Rockferry. Он был назван в честь станции метро Warwick Avenue в Лондоне. Текст песни был написан Джимми Хогартом, Эгом Уайтом и Даффи, продюсером выступил Джимми Хогарт. Сингл достиг третьей строчки в UK Singles Chart , на сегодняшний день продано 249 165 копий в Великобритании.

Песня заняла 41 место в рейтинге «100 лучших песен 2008 года» по версии «Rolling Stone».

Продвижение 

Песня прозвучала сразу в нескольких британских телесериалах и в компьютерной игре «Band Hero».

Дженни Дуглас исполнила её в телесериале «Над радугой».

Даффи исполнила песню на церемонии BRIT Awards 2009 года, где она победила сразу в трех номинациях.

Видеоклип 
Премьера клипа на песню состоялась 23 апреля 2008 года на Channel 4. Режиссёром выступил Дэниел Вулф. В видеоклипе Даффи покидает станцию метро Warwick Avenue и поет, сидя на заднем сиденье чёрного такси и плача.

Позже видеоклип был номинирован на премию MTV Video Music Award в 2008 году в категории Лучший британский видеоклип.

Трек-лист 
UK CD single
 «Warwick Avenue»
 «Put It In Perspective»

UK 7" vinyl single
 «Warwick Avenue»
 «Loving You»

Australian digital download single
 «Warwick Avenue»
 «Put It In Perspective»
 «Loving You»

German maxi single
 «Warwick Avenue»
 «Put It In Perspective»
 «Loving You»
 «Warwick Avenue Video»

iTunes B-side single
 «Put It In Perspective»
 «Loving You»

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2008 года
Песни Даффи
Песни о Лондоне
Соул-баллады
Рок-баллады
Песни 2008 года
Баллады 2000-х годов